Estcourt :
 Estcourt, canton au Québec
 Estcourt, ville de la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud
 Estcourt Station, village dans le Maine

Voir aussi 
 Saint-Pierre d'Estcourt